Die Liste indonesischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den indonesischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft.

Allgemeines 

Im Nahschach sind 3 Großmeister, 23 Internationale Meister (darunter mit Irine Kharisma Sukandar und Medina Warda Aulia zwei Frauen), 2 Großmeisterinnen der Frauen und 7 Internationale Meisterinnen der Frauen für den indonesischen Schachverband spielberechtigt. Vier Großmeister und zwei Internationale Meister sind bereits verstorben. 

Im Fernschach hat ein indonesischer Spieler den Titel eines Internationalen Meisters erworben.

Die indonesische Einzelmeisterschaften wurde 45 mal, die indonesische Meisterschaft der Frauen 28 mal ausgespielt. Rekordmeister ist Ardiansyah mit fünf Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschieden Lindri Juni Wijayanti und Irine Kharisma Sukandar mit je vier Titeln am häufigsten für sich.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (IM = Internationaler Meister).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen indonesischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen indonesischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. 

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. Oktober 2020.

Siehe auch 
 Liste der indonesischen Meister im Schach

Weblinks 

 Indonesische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Indonesische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)
 Liste indonesischer Meisterschaften auf indonesiabase.com (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Indonesien
Indonesien